Geografie
 East Haddon - een civil parish in het Engelse graafschap Northamptonshire
 Haddon (Cambridgeshire) - een civil parish in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Haddon Heights - een plaats (borough) in de Amerikaanse staat New Jersey
 Over Haddon - een civil parish in het Engelse graafschap Derbyshire
 West Haddon - een civil parish in het Engelse graafschap Northamptonshire

Personen (achternaam)
 Alfred Cort Haddon (1855-1940) - Brits cultureel antropoloog 
 Mark Haddon (1962) - een Engelse schrijver
 
Personen (voornaam)
 Haddon Sundblom (1899-1976) - Amerikaanse illustrator